Rás 2 (isländisch und färöisch für „Kanal 2“) ist der Name folgender Hörfunksender

 Rás 2 (Färöer), ein privater Radiosender auf den Färöern
 Rás 2, der zweite Radiosender der isländischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Ríkisútvarpið